Crestwood ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Crestwood (Georgia)
 Crestwood (Illinois)
 Crestwood (Indiana)
 Crestwood (Iowa)
 Crestwood (Kentucky)
 Crestwood (Maryland)
 Crestwood (Missouri)
 Crestwood (New York)
 Crestwood (North Carolina)
 Crestwood (Pennsylvania)
 Crestwood (Tennessee)
 Crestwood (Virginia)
 Crestwood Village (New Jersey)

in Australien:
 Crestwood (New South Wales)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crestwood (Valdosta), in Valdosta, Georgia, ID-Nr. 84001147
 Crestwood Historic District, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 98001239